Klusmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Klusmann (1914–1986), deutscher Politiker
 Steffen Klusmann (* 1966), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Klussmann